Émile Ollivier (1825-1913) – politico, scrittore e avvocato francese
 Jonathan Ollivier (1977-2015) – ballerino britannico
 Pierre Ollivier (1890 – ...) – lottatore belga
 Valère Ollivier (1921-1958) – ciclista su strada e pistard belga